Благоја Спиркоски Џумерко (Прилеп, 6. фебруар 1946 — Прилеп, 11. јун 2015) био је југословенски и македонски филмски и позоришни глумац.

Биографија 
Био је члан Народног позоришта у Прилепу од 1966. до одласка у пензију.
Добитник је награде за животно дело „Војдан Чернодрински“ 2011. године.

Филмографија 

|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1970.-те ▲
|-
| 1971. || Македонски део пакла || Бугарски полицаец
|-
| 1972. || Пуцањ || /
|-
| 1973. || Добра долина ТВ филм || /
|-
| 1977. || Итар Пејо ТВ серија || /
|-
| 1977. || Пресуда || /
|-
| 1977. || Нели ти реков ТВ филм || /
|-
| 1978. || Златни години ТВ филм || /
|-
| 1979. || Жена од малтер ТВ филм || /
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1980.-те ▲
|-
| 1980. || Учителот ТВ филм || /
|-
| 1980. || Оловна бригада || Коста (као Благоја Спировски)
|-
| 1982. || Илинден ТВ серија || Ангеле
|-
| 1983. || Слана во цутот на бадемите ТВ филм || /
|-
| 1983. || Премиера ТВ филм || /
|-
| 1984. || Не рекох ли ти || /
|-
| 1984. || Белото циганче ТВ серија || /
|-
| 1985. || На наш начин ТВ серија || /
|-
| 1985. || Јазол || /
|-
| 1985-1986. || Крале Марко јунак стана ||
|-
| 1986. || Македонски народни приказни ТВ серија || /
|-
| 1986. || Солунски патрдии ТВ серија || Пејо Мариојчо
|-
| 1986. || Климент Охридски ТВ филм || Васил (као Благоја Спиркоски)
|-
| 1987. || Трето доба ТВ серија || /
|-
| 1987. || Звездите на 42-та ТВ филм || /
|-
| 1987. || Хај-Фај || /
|-
| 1988. || Викенд мртваца || Агент 1
|-
| 1988. || Нека чудна земља || Чамџија (као Благој Спировски)
|-
| 1988. || Марка ТВ филм || /
|-
| 1989. || Мугра ТВ филм || Соферот (као Благоја Спиркоски)
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1990.-те ▲
|-
| 1990. || Трст виа Скопје ТВ серија || Милиционерот
|-
| 1990. || Викенд на мртовци ТВ серија || Агент 1 (као Благоја Спиркоски)
|-
| 1991. || Опстанок ТВ серија || /
|-
| 1991. || Тетовирање || Стражар (као Благоја Спирковски)
|-
| 1991. || Поштар ТВ филм || Ловец 1 (као Благоја Спиркоски)
|-
| 1991. || Македонија може ТВ серија || /
|-
| 1991. || Елелига пепелига ТВ серија || Расказувацот (као Благоја Спиркоски)
|-
| 1992. || Заминување од Пасквелија ТВ филм || Ангеле (као Благоја Спирковски)
|-
| 1992. || Време, живот || Блаже (као Благоја Спиркоски-Џумерко)
|-
| 1992. || Чудовиста во нашиот град ТВ серија || /
|-
| 1993. || Бог да ги убие спионите ТВ филм || Питацот (као Благоја Спиркоски-Џумерко)
|-
| 1994. || Прекалени ТВ серија || Коста Чепенков
|-
| 1994. || Пре кише || Цођа банде
|-
| 1994. || Проколнати ТВ филм || Арслан (као Благоја Спиркоски-Џумерко)
|-
| 1994-1995 || Бумбари ТВ-серија || Блажо
|-
| 1995. || Заборавени ТВ филм || /
|-
| 1998. || Салон Хармони ТВ серија || Цане
|-
| 1998. || На Балканот не се пие чај ТВ филм || /
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |2000.-те ▲
|-
| 2000-2001. || Погрешно време ТВ серија || Наум
|-
| 2001. || Одмазда || Кајмакам (као Благоја Спирковски)
|-
| 2001. || Прашина || Перус
|-
| 2001. || Нокј спроти Свети Василиј ТВ филм || Гатацот
|-
| 2003. || Лото, лото ТВ серија || /
|-
| 2003. || Едно од лицата на смртта Кратки филм || /
|-
| 2003. || Последниот фалцер || Полицаец
|-
| 2004. || Како убив светец || Богдан (као Благоја Спироски)
|-
| 2005. || Крчма на патот кон Европа ТВ филм || Авросија
|-
| 2006. || Тајната книга || Човек из болнице
|-
| 2007. || Сенке ||
|-
| 2008. || Абсурдистан || Цобблер (као Благоја Спирковски)
|-
| 2009-2010. || Македонски народни приказни ||
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |2010.-те ▲
|-
| 2010. || Мајке || Лазе
|-
| 2012. || Минатото лето на Балканот ТВ-серија ||
|-
| 2013. || Тврдокорни ТВ серија || Арамијата Грусир / Домакјинот Атанас
|-
| 2014. || До балчака || Сотир (као Благоја Спиркоски-Џумерко)
|-
| 2015. || Последниот Македонец ||
|}

Референце

Спољашње везе 
 

Рођени 1946.
Умрли 2015.
Македонски глумци
Југословенски глумци
Прилепчани